La Supercopa de Chipre o Supercopa LTV (en griego: Ασπίδα LTV) es una competición de fútbol organizada por la Asociación de Fútbol de Chipre. Este torneo lo disputan el campeón de Liga y el de la Copa de Chipre. Se juega anualmente desde 1951.

Palmarés

Títulos por club 

 † Equipo desaparecido.

Notas

Véase también 
 Primera División de Chipre
 Copa de Chipre

Enlaces externos 
 Supercopa de Chipre (RSSSF) (en inglés)

Campeonatos de fútbol entre clubes de Chipre
Chipre